Pojem Kobylnice je nejednoznačný a může mít následující významy

jméno obce:
 Kobylnice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Kobylnice (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Kobylnice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Kobylnice (okres Svidník) – obec v okrese Svidník na Slovensku 

název části obce:
 Kobylnice (Koroužné) – část obce Koroužné v okrese Žďár nad Sázavou
 Kobylnice (Lipno nad Vltavou) – část obce Lipno nad Vltavou v okrese Český Krumlov

název kopce, vrchu, hory:

 Kobylnice (Švihovská vrchovina) (493,5 m) - vrchol v Merklínské pahorkatině, jižně od Roupova v okrese Plzeň-jih

Externí odkazy